Kakou est un nom porté par plusieurs personnalités, et un nom de lieu.

Personnalités 
 Albert Kakou Tiapani, homme politique de Côte d'Ivoire, ministre.
 Andréa Kakou N'Guessan, élue Miss Côte d'Ivoire 2015 ;
 Élie Kakou (né en 1960), humoriste et acteur français ;
 Jonathan Kakou (né en 1989), joueur français de football, international néo-calédonien ;
 Maurice Kakou Guikahué (né en 1951), cardiologue et homme politique de Côte d'Ivoire.

Lieux 

 Kakou, village du Cameroun, du lamidat de Bibemi, dans le département de la Bénoué, en région du Nord.